12 miejscowości w Polsce:

 Czarne – miasto w woj. pomorskim
 Czarne – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Wielgie
 Czarne – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Baruchowo
 Czarne – wieś w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Sękowa
 Czarne – wieś w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Filipów
 Czarne – osada w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Dziemiany
 Czarne – wieś w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Kaliska
 Czarne – osada w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Skórcz
 Czarne – osada w woj. śląskim, w pow. lublinieckim, w gminie Ciasna
 Czarne – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. piskim, w gminie Orzysz
 Czarne – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. gołdapskim, w gminie Dubeninki
 Czarne – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfickim, w gminie Płoty

Dzielnica miasta:
 Czarne – dzielnica miasta Wisła w województwie śląskim, w powiecie cieszyńskim
 Czarne – dzielnica miasta Jelenia Góra w województwie dolnośląskim

Jeziora:
 jeziora o nazwie "Czarne Jezioro"
 jeziora o nazwie "Jezioro Czarne"

Inne:
 Czarne – gmina miejsko-wiejska w województwie pomorskim, w powiecie człuchowskim
 Czarne – dawna gmina w województwie bydgoskim
 Czarne – dawna gromada w powiecie człuchowskim
 Czarne – dawna gromada w powiecie gołdapskim
 Czarne – dawna gromada w powiecie jeleniogórskim
 Czarne – dawna gromada w powiecie lipnowskim
 Czarne – dawna gromada w powiecie włocławskim

 czarne - regionalna, łódzka wędlina
 Czarne – polskie wydawnictwo

Zobacz też: Czarne Błoto, Czarne Dolne, Czarne Górne, Czarne Małe, Czarne Piątkowo, Czarne Wielkie, Morze Czarne